Schartenkopf är en bergstopp i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Imst och förbundslandet Tyrolen, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Toppen på Schartenkopf är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km. Schartenkopf ligger vid sjön Speicher Finstertal.

Terrängen runt Schartenkopf är huvudsakligen bergig, men den allra närmaste omgivningen är kuperad. Den högsta punkten i närheten är Rosskogel,  meter över havet,  km sydost om Schartenkopf. Närmaste större samhälle är Telfs,  km norr om Schartenkopf. 

Trakten runt Schartenkopf består i huvudsak av gräsmarker. Runt Schartenkopf är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.

Kommentarer

Källor 

Berg i Tyrolen
Berg i Österrike 2000 meter över havet eller högre